E2 je zkratka s více významy:

 E2 – telekomunikační linka o rychlosti 8,448 Mbit/s
 E2 Linux – linuxová distribuce pro přijímače digitálního televizního vysílání (DVB-S, DVB-C a DVB-T), televizních set-top boxů a IPTV přijímačů
 E2 reakce – typ eliminační reakce v organické chemii
 Prostaglandin E2 – tkáňový hormon patřící do skupiny eikosanoidů
 Embraer E-Jet E2 – série dvoumotorových proudových dopravních letounů
 e2 – pole šachovnice

Externí odkazy